Кумакский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кумакский сельсовет — в Новоорском районе Оренбургской области.
 Кумакский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Кумакский сельсовет — в Ясненском районе Оренбургской области.